Montmorin ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Montmorin (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes
 Montmorin (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme

Montmorin ist ein Namensteil folgender Personen:

 Armand Marc de Montmorin Saint-Hérem (1746–1792) Außenminister in Frankreich von 1787 bis 1791